Cuvântul "spiritual" poate avea mai multe semnificații:
 privitor la spirit, la suflet, ideal, imaterial, intelectual, cultural
 dotat cu umor
 bisericesc, religios, duhovnicesc
 expresia negro spiritual sau pe scurt spiritual, pronunție: négrău spirituél, respectiv spirituél - gen de muzică afroamericană
 ramură de călugări franciscani din sec. al XIII-lea